Карибский клубный чемпионат 2006 — 9-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 30 ноября 2006 года по 28 января 2007 года. По финансовым причинам не приняли участия в турнире  «Уокинг Бойз Компани» и  «Робингуд». Трофей во второй раз завоевал клуб «Дабл-Ю Коннекшн» из Тринидада и Тобаго.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 RSSSF

2006